Джон Мортл Ла́нзо (, ) — американский рестлер, более известный под именем Блэкдже́к Ла́нза (). Вместе со своим многолетним партнёром по команде, Блэкджеком Маллиганом, Ланза был половиной команды «Блэкджеки»: «ковбои в чёрных шляпах, топающие ковбойскими сапогами, суровые парни, которые собирали деньги везде, куда бы они ни пошли». С 1960-х по 1980-е годы Ланза выступал в таких организациях, как American Wrestling Association, World Wrestling Association и World Wide Wrestling Federation, выиграв вместе с Маллиганом титул командных чемпионов мира в этих трёх промоушнах.

После ухода с ринга Ланза работал в World Wrestling Federation в качестве дорожного агента и продюсера. В 2004 году Ланза ввёл своего давнего менеджера Бобби Хинана в Зал славы WWE. 1 апреля 2006 года Ланза вместе со своим бывшим партнёром, Блэкджеком Маллиганом, был введён Хинаном в Зал славы WWE. В 2016 году он был введён в Зал славы рестлинга в составе команды «Блэкджеки». Награду принимал Стэн Хэнсен, поскольку Ланза был слишком болен, чтобы присутствовать.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
Ланцо женился на Барбаре Джин Калил 28 сентября 1957 года в Дугласе, Миннесота.

Смерть 
8 декабря 2021 года Джим Росс объявил через Твиттер, что Ланзо умер. Ему было 86 лет, и у него было слабое здоровье.

Титулы и достижения 
 American Wrestling Association
 Командный чемпион мира AWA (1 раз) — с Бобби Данкумом
 Чемпион Британской империи в тяжелом весе AWA (1 раз)
 Georgia Championship Wrestling
 Телевизионный чемпион Джорджии NWA (1 раз)
 NWA Big Time Wrestling
 Американский чемпион NWA в тяжёлом весе (1 раз)
 Командный американский чемпион NWA (1 раз) — с Блэкджеком Маллиганом
 Чемпион Brass Knuckles NWA (Техас) (3 раза)
 NWA Mid-America
 Южный чемпион в полутяжелом весе NWA (1 раз)
 Зал славы и музей рестлинга
 2016 — в составе «Блэкджеков»
 World Wrestling Association
 Чемпион мира WWA в тяжёлом весе (1 раз)
 Командный чемпион мира WWA (1 раз) — с Блэкджеком Маллиганом
 World Wide Wrestling Federation / Entertainment
 Зал славы WWE (2006)
 Командный чемпион мира WWWF (1 раз) — с Блэкджеком Маллиганом

Примечания 

Рестлеры США
Рестлеры, известные под псевдонимами